Рембаза — топоним:

Казахстан 

 Рембаза — аул в подчинении городской администрации Атырау Атырауской области, в 2009 году включен в состав города.
 Рембаза — до 2009 г. название села Балыкши в Курмангазинском районе Атырауской области.

Украина 

 Рембаза — местность в Дарницком районе Киева.